Дриомо́рфы  — клада орнитоподовых динозавров, возникшая в позднеюрскую эпоху, около 175,6 млн лет назад, и вымершая в позднемеловую эпоху, приблизительно 66,043 млн лет назад. Ископаемые остатки дриоморф были обнаружены в Северной Америке, Южной Америке, Африке, Европе и Азии.

Систематика 
Таксон Dryomorpha определяется как наименее инклюзивная клада, содержащая Dryosaurus altus (Marsh, 1878) и Parasaurolophus walkeri (Parks, 1922).

Ниже приведена кладограмма, основанная на анализе Madzia et al. (2017):

Примечания 

Iguanodontia
Динозавры юрского периода
Динозавры мелового периода